Club Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Club Island (Connecticut)
 Club Island (Michigan)
 Club Island (New York)

in Kanada:
 Club Island (Georgian Bay)
 Club Island (Saint Lawrence River)